L'offensive de Tasil peut faire référence à :
 L'offensive de Tasil, en 2016 ;
 L'offensive de Tasil, en 2017.